Вартанов Михайло, Михайло Вартанов (англ. Mikhail Vartanov, рос.  Михаил Вартанов, вірм. Միքայել Վարդանով Мікаєл Варданов) (21 лютого 1937 — 31 грудня 2009) — майстер документального кіно.
 Вартанов Степан Сергійович, Степан Сергійович Вартанов (нар. 26 серпня, 1964) — радянський і російський письменник-фантаст вірменського походження.